

Стражі — село у Вілейському районі Мінської області.
  — село в Стародорозькому район Мінської області.